Seznam polkov z zaporedno številko 165.

Seznam 
 Pehotni
 165. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 165. pehotni polk (ZDA)
 165. strelski polk (ZSSR)
 165. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 165. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 165. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 165. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 165. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi